Reprezentacja Uzbekistanu w piłce ręcznej kobiet – narodowy zespół piłkarek ręcznych Uzbekistanu. Reprezentuje swój kraj w rozgrywkach międzynarodowych.

Turnieje

Udział w mistrzostwach świata

Udział w mistrzostwach Azji

Udział w igrzyskach azjatyckich 

Piłka ręczna w Uzbekistanie
Uzbekistan
Uzbeckie reprezentacje narodowe